

Шорохово — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Шорохово — село, Ісетський район, Тюменська область
 Шорохово — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область